

Géographie 
Quézac est le nom de :
 Quézac, commune française située dans le département du Cantal ;
 Quézac, ancienne commune située dans le département de la Lozère.

Industrie 
 Quézac est une marque française d'eau minérale nommée d'après la ville de Quézac (Lozère) où se trouve sa source.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France